Масару Канбэ (, 30 октября 1938, Айти, Япония) — японский хоккеист (хоккей на траве), нападающий.

Биография 
Масару Канбэ родился 30 октября 1938 года в японской префектуре Айти.

Окончил университет Мэйдзи в Токио.

В 1960 году вошёл в состав сборной Японии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме, занявшей 14-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Австралии.

Участвовал в летних Азиатских играх 1958 и 1962 годов.

Работал управляющим директоромкомпании Toyota Vista Shinshu.

Трудится менеджером хоккейного клуба «Нагоя Фуллер».

Примечания 

Хоккеисты на траве Японии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года